Брансон има више значења:
 Брансон (Колорадо)
 Брансон (Мисури)